Globidonta es un clado de aligatoroideos que incluye a los aligatores, caimanes, y algunas formas extintas cercanamente relacionadas. Es definido como un taxón basado en raíces que incluye a Alligator mississippiensis (el aligátor americano) y todas las formas más cercanamente relacionadas con este que a Diplocynodon. El rango fósil del grupo se extiende hasta el Cretácico Superior con aligatoroideos primitivos como Albertochampsa y Brachychampsa. Los globidontos extintos fueron particularmente comunes en Norteamérica y Eurasia, y su extensión moderna también incluye a Suramérica. El globidonto más antiguo conocido es Acynodon de Francia, el cual también es el más basal.

Los gobidontos basales se caracterizan por sus hocicos romos y dientes bulbosos. Los globidontos modernos poseen hocicos aplanados y dientes más cónicos, y parecen ser más generalistas que sus primeros parientes. Las formas generalizadas son las que ususalmente se espera en las formas ancestrales más que en los descendientes de estas, por lo que es extraño que los primeros globidontos parezcan ser los más especializados. Esto estaría en conflicto con la "ley de la especialización" propuesta originalmente por Edward Drinker Cope en 1894. de acuerdo con este principio, el camnio morfológico está siempre dirigido hacia la especialización, y las formas especializadas nunca pueden volver a ser "desepecializadas" de nuevo. Este patrón de cambio, aunque no se ha visto en los globidontos, puede ser vsto en los miembros primitivos de Alligatoroidea y Crocodyloidea.

Los globidontos de hocico aplanado aparecieron dos veces en la evolución del clado: una vez en los caimanes y otra en los aligátores. Alligator sinensis, el aligátor chino, tiene un hocico algo corto y podría ser considerado especializado. Sin embargo, su hocico no llega a ser tan romo como el de los globidontos más basales como Albertachampsa. 

Si el último ancestro común de Diplocynodon y los globidontos era más parecido a Diplocynodon, entonces pudo haber tenido un hocico de forma generalista. También es posible que la forma generalizada de Diplocynodon pueda haberle dado origen a un ancestro de hocico romo. Baryphracta, un diplocinodontino cercanamente relacionado con Diplocynondon, poseía un hocico romo y puede haber sido similar en pariencia a dicho ancestro.

Filogenia 
Un cladograma modificado de Martin (2007):

{{clade| style=font-size:100%;line-height:85%  
|1=

Referencias 

Crocodilia